Саргая — топоним в России:
 Саргая — река, правый приток реки Уфа.

 Саргая — деревня в Бурзянском районе Башкортостана.
 Саргая — посёлок в Красноуфимском городском округе Свердловской области.

См. также 
Большая Саргая